Cs
Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák